Хлоповы — древний дворянский род.

Род внесён в VI часть дворянской родословной книги Тверской и Курской губерний.

Происхождение и история рода 
Существуют две версии о выезде родоначальника Хлоповых:

 К великому князю Ивану Даниловичу Калите выехал из Тмутаракани родственник хана Синей Орды Казы-Гирей по прозванию Хлопец, а в крещение имя ему Илья.
 Родоначальник рода Хлоповых — Мустафа, в Святом крещении Илия, татарский князь, выехавший из Золотой Орды к великому князю Юрию Всеволодовичу.

Фёдор Семёнович ясельничий (1501), участник похода великого князя на Великий Новгород (1508), послан к Цесарю (1516). Константин Данилович взят в плен под Оршей, умер в Троках († до 1525). Дмитрий Константинович записан в Дворовой тетрадь (1550).

Назарий и Матвей Степановичи, Иваны Большой и Меньшой Андреевичи несли фонарь над свечею государыни на свадьбе царя Ивана IV Васильевича Грозного и Анны Васильчиковой (1575), также на этой свадьбе присутствовали Василий Иванович, Василий Михайлович, Григорий Захарьевич, ясельничий Иван Назарьевич, Тимофей Иванович и Захарий Лишний поезжане, Тимофей Андреевич ходил «с чарою», Нехороший Александрович «ходил за санями, был у платья, замыкал постелю и стряпал с белым платьем» (1575), постельничий (1576).

Иван Данилович и Андрей Хлоповы владели поместьями в Коломенском уезде (до 1577). Матвей Лишний на свадьбе царя Ивана Грозного и Марии Фёдоровны Нагой сидел у «государева места» (1581), воевода в Верхотурье (1603—1604). Иван Хлопов служил под Володимерцем (1576), посол к крымскому хану (1584). Тимофей Андреевич описывал и межевал земли Московского уезда (1580—1586). Илья прозванием Нехороший постельничий царя Ивана Грозного. Андрей «делатель города» Рыльска (1585).

Хлопова Мария Ивановна выбрана и объявлена невестой царя Михаила Фёдоровича (1616), ей переменили имя на Анастасию, и она уже ездила с царём на богомолье в Троице-Сергиев монастырь, а родные приближены к царскому двору, но её оговорил Михаил Михайлович Салтыков, после чего Мария Ивановна сослана с родственниками в Тобольск.

Кирилл Осипович стольник (1658—1676), воевода, думный дворянин (1677), окольничий (1682—1686), боярин (1690).

Описание герба 
Официально Высочайше утверждённого герба рода Хлоповых не имеется.

В Гербовнике Анисима Титовича Князева 1785 года имеется печать Петра Семёновича Хлопова: щит разделен горизонтально на две части. В первой части, в синем поле, два коричневых льва, стоящими на задних лапах, мордами внутрь щита. Между львами коричневый человек, над которым золотая корона. Во второй части, в красном поле, золотой ключ, бородкой вниз, над которым серое крыло. Сквозь кольцо золотого ключа, проденуты Х-образно, остроконечием вверх серая стрела и остроконечием вниз серый меч (герб потомства Идриса). Щит покрыт княжеской мантией и увенчан дворянской короной.

Известные представители 
 Хлопов Назарий Степанович — участник свадьбы царя Ивана Грозного и Анны Васильчиковой (1575), пожалован золотым за московское осадное сидение в Новогородке (1604), воевода в Кашине (1614—1615), послан в Пермь Великую и Соль камскую для хлебного сбора (1620).
 Хлопов Мирон Тимофеевич († 1634) — письменный голова, воевода в Нарыме (1601—1607 и 1611—1614), где построил храм Покрова Божией Матери с приделом, воевода в Тобольске (1608), Сольвычегодске (1616—1619), Великих-Луках (1622), описывал Костромской и Ярославский уезды (1627—1629).
 Хлопов Гаврила Васильевич — письменный голова, воевода в Тобольске (1603—1605), Вологде (1611), дана вотчина в Дмитровском уезде (1612), за московское осадное сидение (1608) дана вотчина в Романовском уезде (1614), служил во Владимирском судном приказе (1615), воевода в Уфе (1616—1618), Вятке (1628), пожалован поместьем в Дмитровском уезде (1627), московский дворянин (1627—1629), жена княжна Елена Никитична Елецкая.
 Хлопов Матвей Степанович — письменный голова, воевода в Верхотурье (1603—1605).
 Хлопов Иван Иванович — воевода в Вологде (1616—1619), московский дворянин (1627—1629).
 Хлопов Осип Тимофеевич — осадный голова в Можайске (1618), воевода в Козмодемьянске (1620), местничал с воеводой Большого полка в Туле Борисом Ивановичем Нащокиным (март 1623), пристав у Касимовского царя Араслана Алексеевича (1623), с другими дворянами оставлен управлять Москвой на время отъезда царя в Троице-Сергиев монастырь (май 1624), воевода в Томске (1625—1627), московский дворянин (1627—1640), писец Яренских книг (1628—1629), описывал и межевал Серпейский уезд (1634), на дворах англичан и немцев занимался «табачным» сыском (1639).
 Хлопов Гаврила Афанасьевич — воевода в Уфе (до 1620).
 Хлопов Никифор Никитич — стольник патриарха Филарета (1627—1629), московский дворян (1636—1640),
 Хлопов Фёдор Павлович — патриарший стольник (1629), московский дворянин (1636—1677), сопровождал государыню в Звенигород (январь 1652), Новодевичий монастырь (апрель 1652).
 Хлопов Порфирий Назарьевич — патриарший стольник (1629), московский дворянин (1636—1677).
 Хлоповы: Мирон Тимофеевич и Иван Гаврилович — московские дворяне (1627—1640).
 Хлопов Иван Гаврилович — московский дворянин (1636—1640), помещик села Обухово.
 Хлопов Дементий Фёдорович — воевода в Малмыже (1630), Козельске (1640—1641), вотчинник Московского уезда.
 Хлопов Семён Парамонович — патриарший стольник (1629), московский дворянин (1636—1677), воевода в Сапожке (1651), межевал и описывал Московский и Епифанский уезды (1653—1670).
 Хлопов Михаил Иванович — стольник (1671), стольник царицы Натальи Кирилловны (1676), стольник (1677—1691), стольник царицы Прасковьи Фёдоровны (1692).
 Хлоповы: Пётр Михайлович и Василий Семёнович — стольники царицы Прасковьи Фёдоровны (1686—1692).
 Хлоповы: Фёдор Никифорович, Лев Назарьевич, Иван Дементьевич, Ерофей и Василий Ивановичи — московские дворяне (1658—1692).
 Хлоповы: Михаил и Иван Никитичи, Иван Дементьевич Меньшой, Дмитрий Иванович — стряпчие (1679—1692).
 Хлоповы: Фёдор Семёнович, Семён Перфильевич, Яков Ерофеевич, Иван Дмитриевич — стольники (1692).
 Хлопов Алексей Иванович — воевода на Кинешме (1764), помещик Романовского уезда (1755—1763).

Примечания

Литература 
 

Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Дворянские роды, на гербах которых изображены люди
Дворянские роды, на гербах которых изображён ключ